Nops ernestoi  — вид мелких пауков рода Nops из семейства . Центральная Америка: Доминиканская Республика.

Описание 

Длина самца — 5,0 мм (самка немного крупнее — 5,25 мм), просома — 2,55 мм, брюшко — 2,55 мм.  На головогруди имеют только 2 глаза. От близких видов отличается строением гениталий и более тёмно-оранжевой окраской карапакса. Брюшко сверху тёмно-зелёное с двумя маленькими светлыми пятнами (диаметром 0,084 мм). Глаза овальные (0,12—0,14 мм)
Вид Nops ernestoi был впервые описан в 2005 году кубинским арахнологом Александром Санчес-Руисом (Alexander Sánchez-Ruiz; Centro Oriental de Ecosistemas y Biodiversidad, Museo de Historia Natural «Tomás Romay», Сантьяго-де-Куба, Куба) вместе с таксоном . Таксон Nops ernestoi включён в состав рода Nops MacLeay, 1839 (вместе с Nops enae, Nops guanabacoae и другими) и назван в честь Эрнесто Руиса (d’Ernesto Ruiz Balcells).

Примечания

Литература 

 Alayón, G. 2000. Las arañas endémicas de Cuba (Arachnida: Araneae). Revista Ibérica de Aracnología, 2: 1-48.

Ссылки 
 eol.org: Nops ernestoi.
 World Spider Catalog : Nops ernestoi  Caponiidae (en)
 Фотография Caponiidae на americanarachnology.org

Nops
Животные, описанные в 2005 году
Паукообразные Центральной Америки
Таксоны животных, названные в честь людей
Фауна Карибских островов